Obręcze uchylne (breakaway rim) obręcz kosza, którą do koszykówki wprowadzono na potrzeby amerykańskiej profesjonalnej ligi koszykówki mężczyzn NBA dla zapewnienia zawodnikom bezpieczeństwa podczas zawieszania się na obręczy w ramach wsadzania piłki do kosza. Są różne typy obręczy uchylnych różniących się mechanizmem i działaniem. W Polsce w halach i na boiskach sportowych najczęściej spotykane są dwa typy obręczy:
 obręcz do koszykówki z siłownikami gazowymi;
 obręcz uchylna z zastosowaniem sprężyn i prowadnic.

Terminologia w koszykówce